Carl Christian Engström kan syfta på:

 Carl Christian Engström (1827–1916), svensk sjöofficer
 Carl Christian Engström (1863–1945), svensk sjöofficer